Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации, авиационно-космического поиска и спасения, морского (включая морские порты), внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного (включая проведение транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), городского электрического (включая метрополитен) и промышленного транспорта, дорожного хозяйства, эксплуатации и обеспечения безопасности судоходных гидротехнических сооружений, обеспечения транспортной безопасности, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними и организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах.

Подведомственные органы исполнительной власти 
 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор).
 Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).
 Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).
 Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор).
 Федеральное агентство морского и речного транспорта России (Росморречфлот).

Подведомственные организации и предприятия 
 Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
 Автономная некоммерческая организация «Дирекция Московского транспортного узла»
 Автономная некоммерческая организация «Единая транспортная дирекция»
 Автономная некоммерческая организация «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации»
 Государственная компания «Российские автомобильные дороги» («Автодор»)
 Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
 Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»
 Федеральное автономное учреждение «Российский морской регистр судоходства»
 Федеральное автономное учреждение «Российский Речной Регистр»
 Федеральное бюджетное учреждение «Агентство автомобильного транспорта» («Росавтотранс»)
 Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»
 Федеральное Государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации»
 Федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс»
 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр по комплексным транспортным проблемам Министерства транспорта Российской Федерации»
 Федеральное государственное унитарное предприятие «РОСМОРПОРТ»
 Федеральное автономное учреждение «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (ФАУ «РосдорНИИ»)
 Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации»
 Федеральное казённое учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России»

Министр транспорта 
 Виталий Борисович Ефимов (08.09.1990 — 10.01.1996)
 Николай Петрович Цах (12.01.1996 — 28.02.1998)
 Сергей Оттович Франк (28.02.1998 — 9.03.2004)
 Игорь Евгеньевич Левитин (9.03.2004 — 21.05.2012)
 Максим Юрьевич Соколов (21.05.2012 — 18.05.2018).
 Евгений Иванович Дитрих (19.05.2018 — 9.11.2020)
 Александр Васильевич Нерадько (9 — 10.11.2020) (врио)
 Виталий Геннадьевич Савельев (с 10.11.2020)

Деятельность Министерства транспорта РФ в 2012—2018 годах 
21 мая 2012 года указом Президента России на должность министра транспорта Российской Федерации назначен Максим Соколов.

Автотранспорт 
В период с 2012 по 2018 годы доля федеральных трасс в нормативном состоянии выросла до 80 %, построено и реконструировано свыше 2000 км дорог федерального значения и более 9000 км — регионального и местного значения, с учётом софинансирования из федерального бюджета. Количество построенных развязок к началу 2018 года составило 530. Также за 6 лет построено 364 моста и путепровода.

За 2012—2018 годы реализованы значимые проекты в рамках развития транспортной отрасли страны: открыт мост через пролив Босфор Восточный (Русский мост) во Владивостоке, Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Санкт-Петербурге.
27 ноября 2019 года введена в эксплуатацию скоростная автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург «Нева».

15 мая 2018 года открыта автомобильная часть — самого большого в России и Европе (протяжённость составляет 19 километров) — Крымского моста.
В мае 2017 года началось строительство дороги «Таврида» (Р260), общая протяженность которой составит 237,5 км. Трасса в двухполосном исполнении будет готова к концу 2018 года — от Керчи до Симферополя, а в полном объёме — четырёхполосном — заработает к 2020 году.

15 ноября 2015 года запущена в эксплуатацию российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн «Платон». Деньги взимаются с перевозчиков в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, и направляются на ремонт и строительство автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.
В 2012 году Минтранс РФ определил технические требования к аппаратуре спутниковой навигации ГЛОНАСС для повышения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом, а также транспортировки опасных и специальных грузов. К концу 2017 года количество транспортных средств, зарегистрированных в системе, приблизилось к 1,5 млн.

В 2017 году автобусным транспортом перевезено 11 млрд пассажиров, а в международном сообщении более 31 млн тонн грузов.
Были установлены современные автобусные остановки на улицах Москвы, а на линии вышли современные низкопольные трамваи, также запущен новый поезд «Москва» Московского метрополитена. Организовано производство отечественных низкопольных пассажирских автобусов, осуществлялась разработка и тестирование беспилотных автобусов «Матрешка».

Авиационный транспорт 
С 2012 по 2017 годы в России построено 20 новых аэровокзальных комплексов, 3 из которых с нуля («Платов», «Сабетта», «Итуруп»), реконструировано 26 взлетно-посадочных полос.
В 2017 году российские авиакомпании перевезли более 105 млн пассажиров, тем самым установив исторический рекорд в новейшей истории России.
10 октября 2017 года осуществлен ввод в эксплуатацию нового центра управления полетами (ЦУП) филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Переход на управление воздушным движением посредством новой отечественной системы имеет стратегическое государственное значение.

Железнодорожный транспорт 
В железнодорожном сообщении также наметился существенный прорыв. За 6 лет введено в эксплуатацию порядка 1000 км железнодорожных путей общего пользования и 985 км дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий, перевезено около 6,5 млрд пассажиров, а объём перевозки грузов составил 7,5 млрд тонн.
В 2016 году состоялся запуск пассажирского движения на Московском центральном кольце (МЦК). В этом же году запущено движение скоростных поездов «Стриж» по маршруту Москва-Берлин.
В 2017 году запущены двухэтажные поезда «Аэроэкспресс» (Киевский вокзал — аэропорт «Внуково» и Павелецкий вокзал — аэропорт «Домодедово»).

Речной и морской транспорт и инфраструктура 
С 2012 по 2018 годы в России построено и модернизировано более 300 судов различного назначения, построено и строится в различных водных бассейнах Российской Федерации 5 морских пассажирских терминалов. А по итогам 2017 года производственные мощности морских портов России составили более 1 млрд тонн.
Также за это время доля гидротехнических сооружений с опасным уровнем безопасности снизилось с 0,9 до 0,3 %.

В 2012 году построен терминал для отгрузки нефти мощностью 30 млн тонн в морском порту Усть-Луга.

В 2015 году сдан в эксплуатацию дизель-электрический ледокол «Владивосток» мощностью 16 МВт.

В 2017 году построен морской порт Сабетта, который предназначен для транспортировки сжиженного природного газа и обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути. В этот же год осуществлена погрузка сжиженного природного газа на первый российский LNG-газовоз «Кристоф де Маржери» в морском порту Саббета.

В 2022 году принят план по подъёму более 200 затопленных судов, основная масса которых находится на Дальнем Востоке: у берегов Камчатки — 84 судна, Сахалина — 50 судов и Приморского края — 27 судов. В том числе: в районе Владивостока — десятки списанных эсминцев и десантных кораблей, в порту Магадана — гигантский плавучий судоремонтный завод «Нева», в порту Находки — пассажирский теплоход «Борис Борзенко». В остальных морских акваториях обнаружено только 2 затонувших судна.

Другие проекты 
С 2016 года Минтранс поддерживает Российскую неделю транспорта, крупнейшее отраслевое мероприятие в России.

29 июня 2017 г. создан Российский университет транспорта (МИИТ).

В 2017 году в Минтрансе РФ введена ведомственная форма. Кроме того, нормативные правовые акты, регламентирующие ношение форменной одежды, были приняты в Федеральном агентстве воздушного транспорта, Федеральном дорожном агентстве и Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

Законодательство в области транспорта 
С 2012 по 2017 годы было принято 78 федеральных законов и более 550 постановлений Правительства Россий, разработанных Минтрансом РФ.

Нумизматика 
12 октября 2020 года Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 10 рублей «Работник транспортной сферы» серии «Человек труда»

См. также 
 Транспортная система России
 Министерство путей сообщения
 Правительство Российской Федерации
 Список министров транспорта СССР и России
 Транспорт Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Минтранса
 Справочник Министерства транспорта РФ
 Правовые акты Министерства транспорта РФ

Министерство транспорта Российской Федерации